Il singolare del torneo di tennis Internacional Femenil Poza Rica 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Jaroslava Švedova che ha battuto in finale Mónica Puig 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Patricia Mayr-Achleitner (semifinali)
 Jaroslava Švedova (Campionessa)
 Kiki Bertens (quarti di finale)
 Maria-Elena Camerin (quarti di finale)

 Irena Pavlović (primo turno)
 Aleksandra Krunić (quarti di finale)
 Jana Čepelová (semifinali)
 Marija Korytceva (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internacional Femenil Poza Rica 2012